È stata la seconda edizione dell'Adelaide International per il 2022.

In finale, Thanasi Kokkinakis, ha vinto il suo primo titolo ATP, battendo Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-7(6), 7-6(5), 6-3.

Teste di serie 

  Gaël Monfils (secondo turno, ritirato)
  John Isner (secondo turno)
  Karen Chačanov (quarti di finale)
  Marin Čilić (semifinale)

<li>  Lloyd Harris (primo turno)
<li>  Aleksandr Bublik (primo turno)
<li>  Frances Tiafoe (primo turno)
<li>  Márton Fucsovics (secondo turno)

Wildcard 

  Alex Bolt (primo turno)
  Thanasi Kokkinakis (vincitore)

  Aleksandar Vukic (quarti di finale)

Qualificati 

  Corentin Moutet (semifinale)
  Yoshihito Nishioka (primo turno)

  Steve Johnson(secondo turno)
  Egor Gerasimov (primo turno)

Lucky loser 

  Thiago Monteiro (quarti di finale)

  Roberto Carballés Baena (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Adelaide International II 2022